Brăteni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Brăteni (Bistrița-Năsăud), Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud
 Brăteni (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani